Шестой этап Кубка мира по биатлону 2011/12 прошёл в итальянской Антерсельве с четверга 19 января по воскресенье 22 января 2012 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET.

Таблица призовых мест

Результаты

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 19 января 2012 года.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 20 января 2012 года.

Женская эстафета 
Гонка прошла 21 января 2012 года.

Мужской масс-старт 
Гонка прошла 21 января 2012 года.

Женский масс-старт 
Гонка прошла 22 января 2012 года.

Мужская эстафета 
Гонка прошла 22 января 2012 года.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта после шестого этапа.

Примечания

Ссылки 
 6-й этап Кубка мира 2011/12 на сайте IBU

6-й этап